Таранин — фамилия; имеет женскую форму Таранина.
 Таранин, Владимир Михайлович (род. 1942) — советский военнослужащий, генерал-майор авиации, заслуженный военный специалист.
 Троицкая-Таранина, Виктория Николаевна (род. 1969) — советская и российская шорт-трекистка, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1992 года, заслуженный мастер спорта России.

Примечания